Benfica se poate referi la:

 Benfica (Lisabona) - cartier din Lisabona, Portugalia.
 SL Benfica - club sportiv din Lisabona, Portugalia.
 CF Benfica - club sportiv din Lisabona, Portugalia.
 Sport Luanda e Benfica - club de fotbal din Luanda, Angola.
 Sport Lubango e Benfica - club de fotbal din Lubango, Angola.
 Benfica Castelo Branco - club de fotbal din Castelo Branco, Portugalia.
 Sport Macúti e Benfica - club de fotbal din Macúti, Mozambique.
 Benfica (Santa Cruz) - club de fotbal din Santa Cruz, Cape Verde.
 Sport Quelimane e Benfica - club de fotbal din Quelimane, Mozambique.